Europamästerskapen i simsport 1999 var det 24:e europamästerskapen i simsport och avgjordes i Istanbul, Turkiet från den 26 juli till den 1 augusti 1999. Europamästerskapen i simsport 1999 var den första gången som Turkiet arrangerade tävlingarna.

Medaljtabell

Referenser 

1999 i Turkiet
1999
Sportevenemang i Istanbul
Sportåret 1999
Internationella sportevenemang i Turkiet